Peucedanum orbiculare är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dulac. Peucedanum orbiculare ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
orbiculare